El término Chivas puede hacer referencia:

 al Club Deportivo Guadalajara, un equipo mexicano de fútbol;
 a Chivas Regal, una marca escocesa de whisky;
 al Club Deportivo Chivas USA, un equipo estadounidense de fútbol;
 al Chivas Coras, un equipo mexicano de fútbol;
 al Chivas Tijuana, un equipo mexicano de fútbol;
 al Chivas Hefei, un equipo chino de fútbol.